Фа́рмингтон () — топоним.

 Фармингтон — город в штате Арканзас, США.
 Фармингтон — город в штате Коннектикут, США.
 Фармингтон — город в штате Миннесота, США.
 Фармингтон — город в штате Мэн, США.
 Фармингтон — город в штате Нью-Мексико, США.
 Фармингтон — город в штате Юта, США.
 Фармингтон — река в США.